2 miejscowości w Polsce:
 Czerwona Karczma – osada w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą
 Czerwona Karczma – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda